Tonteich steht für
 Tonteich, Wohltorf, Badesee in Norddeutschland
 Kleiner Tonteich, Gemeinde Bestensee im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Großer Tonteich, Gemeinde Bestensee im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Tonteich (Ilmenau), Ilmenauer Teichgebiet
 Tonteich (Gleidingen) bei Hannover